Выборы в парламент Кабардино-Балкарской Республики третьего созыва прошли 7 декабря 2003 года. Избирались 110 депутатов. 55 по одномандатным округам, другие 55 по партийным спискам. Заградительный барьер для партий — 5 %. Впервые выборы происходили в однопалатный парламент.

Списки партий 
Для участия в выборах были зарегистрированы списки 6 партий.

Результаты выборов 

Против всех партийных списков проголосовали 16 756 (4,40 %) избирателей. Недействительными признаны 5 501 (1,44 %) бюллетеней. Явка составила 75,39 %.

14 избранных депутатов были выдвинуты в порядке самовыдвижения.

Примечания

Ссылки 
 Выборы депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики третьего созыва 07.12.2003

Литература 
 
 

Кабардино-Балкария
Выборы в Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария
Декабрь 2003 года
События 7 декабря
2003 год в Кабардино-Балкарии